Стал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стал, Джон М. (при рождении Яков Стрелицкий; 1886—1950) — американский кинорежиссёр и продюсер, более всего известный своими работами 1930-40-х годов.
 Стал, Ник (род. 1979) — американский актёр.
 См. также 
 Шталь